St. Clair-Erskine ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony St. Clair-Erskine, 6. Earl of Rosslyn (1917–1977), britischer Peer und Politiker

 Peter St. Clair-Erskine, 7. Earl of Rosslyn (* 1958), britischer Peer, Polizeioffizier und Politiker
 Robert St. Clair-Erskine, 4. Earl of Rosslyn (1833–1890), britischer Peer und Politiker